Mužská čtyřhra BNP Paribas Open 2021 probíhala v první polovině října 2021. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli koronavirové pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl chorvatsko-argentinský pár Nikola Mektić a Horacio Zeballos, jehož členové nestartovali společně. Zeballos nastoupil po boku Španěla Marcela Granollerse, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Italů Fogniniho a Sonega. Spoluhráčem Mektiće se stal jeho dlouhodobý partner Mate Pavić, se kterým podlehli ve čtvrtfinále pozdějším šampiónumů Peersovi  s Poláškem.

Vítězem se stal sedmý nasazený australsko-slovenský pár John Peers a Filip Polášek, který ve finále zdolal nenasazené Rusy Aslana Karaceva a Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu 6–3, 7–6(7–5). Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali při šestém společném startu premiérovou trofej. Peers na okruhu ATP Tour vybojoval pětadvacátý deblový titul a pro Poláška to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Chorvat Nikola Mektić se po skončení turnaje stal poprvé světovou jedničkou ve čtyřhře. Na čele vystřídal krajana a spoluhráče Mateho Paviće, jemuž se odečetly body za titul na Shanghai Masters 2019.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  John Peers /  Filip Polášek (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2021